Пароксизм (от греческого paroxysmos) — раздражение, обострение, резкое усиление. Может означать:

В медицине и психологии 
 Пароксизм — в медицине: обострение болезни, приступ, криз боль­шей про­дол­жи­тель­но­сти.
 Пароксизм — в психологии: горячность, внезапное раздражение, бурная эмоция.

В геологии 
 Пароксизм — резкое усиление деятельности внутренних сил Земли, вызывающее горообразование и другие процессы.

См. также 

 Криз